Klaus Tochtermann ist der Name folgender Personen:

* Klaus Tochtermann (Ruderer) (1926/1927–2017), deutscher Rudersportler
 Klaus Tochtermann (Informatiker) (* 1964), deutscher Informatiker